Huvudartikel: Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
Damernas storslalom vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 hölls i Beaver Creek, USA, den 12 februari 2015. Första åket kördes klockan 10:15 lokal tid (18:15 svensk tid) och det andra åket klockan 14:15 lokal tid (22:15 svensk tid).

Detta var damernas fjärde tävling i mästerskapen. Anna Fenninger från Österrike vann.

Resultat
Totalt 116 tävlande från 51 länder deltog i tävlingen. De 60 bästa från första åket kvalificerade sig för andra åket.

DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål, DSQ=Diskvalificerad

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell hemsida

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015